

Sigle 
 Officine Meccaniche Calabresi  – casa motociclistica italiana attiva dal 1920 al 1933
 Officine Meccaniche Calabresi  – Stabilimento di rotabili ferroviari
 Officine manutenzione ciclica  – Nuova denominazione delle Officine Grandi Riparazioni per veicoli ferroviari
 Old Man's Child  – gruppo musicale norvegese
 Organizzazione mondiale del commercio

Codici 
 OMC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ormoc (Filippine)
 omc – codice ISO 639-3 della lingua mochica